Дано Сулик () — словацкий порноактёр и модель, один из самых известных актёров из фильмов студии Bel Ami.

Биография
Сулик родился в Чехословакии 25 января 1975 года. Из-за хороших физических данных попал в специализированную спортивную школу. Был гимнастом, позднее увлёкся футболом. С 1993 года начал сниматься в фильмах студии Bel Ami.

Фильмография 
 Accidental Lovers (Falcon International Collection #01, 1993).
 All About Bel Ami (Bel Ami, 2001).
 Cherries (Bel Ami).
 English Lessons (2000).
 The English Student (Bel Ami).
 Flings (Bel Ami).
 Frisky Summer 2: Sebastian (Bel Ami, 1997).
 Frisky Summer 3: Wild Strawberries (Bel Ami), компиляция изFrisky Summer 2, Frisky Summer 3, и Cherries.
 Frisky Summer 4 (Bel Ami).
 The Gangbangers (Falcon, 1995).
 Lucky Lukas (Bel Ami, 1998).
 Lukas' Story (Bel Ami, 1994).
 Lukas' Story 2 (Bel Ami, 1995).
 Lukas' Story 3 (Bel Ami, 1996).
 Lukas' Stories (Bel Ami) компиляция из Lukas' Story и Lukas' Story 2.
 More Lukas' Stories (Bel Ami), расширенная версия Lukas' Story 3.
 Nighthawken (Falcon International Collection #09, 1996).
 Out At Last 2: Bonbons (Bel Ami).
 Out At Last 3: Cocktails (Bel Ami).
 Out At Last 4: Bazaar (Bel Ami).
 Personal Trainers Part 1 (Bel Ami, 2001).
 Personal Trainers Part 2 (Bel Ami, 2001).
 Personal Trainers Part 3 (Bel Ami, 2001).
 Personal Trainers Part 4 (Bel Ami).
 Personal Trainers Part 5 (Bel Ami).
 Personal Trainers Part 6 (Bel Ami).
 Personal Trainers Part 7 (Bel Ami).
 Personal Trainers Part 8 (Bel Ami).
 Personal Trainers Part 9 (Bel Ami).
 Pleasure Express (Falcon International 3, 1995).
 Sauna Paradiso (Falcon International #2 , 1994).
 Snow-Balls (1996).
 Souvenirs (1997).
 Summer, The First Time (1997).
 Sunshine After The Rain (1996).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Актёры гей-порно
Порноактёры Словакии